Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-RPA – działająca w latach 1990−1992, niefunkcjonująca obecnie organizacja samorządu gospodarczego, która miała za zadanie rozwój bilateralnych stosunków gospodarczych między obydwoma państwami.

Siedziba 
Mieściła się w kamienicy Wildera z 1912 przy ul. Bagatela 10.

Zobacz też 
 Ambasada Południowej Afryki w Polsce
 Polsko-Południowoafrykańska Izba Gospodarcza

Izby gospodarcze
Gospodarka Południowej Afryki
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-południowoafrykańskie